Tambor bezeichnet:

 Tambor-Klasse, eine U-Boot-Klasse der US Navy
 Tambor (Costa Rica), ein Ort in Costa Rica

Tambor ist der Familienname folgender Personen:

 Jeffrey Tambor (* 1944), US-amerikanischer Schauspieler
 Ulrich Tambor (* 1951), deutscher Fußballspieler
Siehe auch:
 Cabo Tambor
 Tambour